Star Trek: 25th Anniversary est le titre de trois jeux vidéo sortis en 1992 et basés sur l'univers Star Trek.

Jeu sur ordinateur 

Le jeu sur ordinateur est un jeu d'aventure développé et édité par Interplay.

Il a obtenu la note de 86 % dans le magazine Génération 4 et de 2,5/5 sur le site Adventure Gamers

Jeu NES 

Le jeu NES est un jeu d'action-aventure développé par Interplay et édité par Ultra Games.

Jeu Game Boy 

Le jeu Game Boy est un jeu d'action développé par Interplay et édité par Ultra Games.

Références 

Jeu vidéo sorti en 1992
Jeu DOS
Jeu Windows
Jeu Mac
Jeu Linux
Jeu Amiga
Jeu NES
Jeu Game Boy
Jeu d'aventure
Jeu d'action-aventure
Jeu d'action
25th Anniversary
Jeu vidéo développé aux États-Unis
Jeu Interplay